Stijena est un toponyme qui peut désigner :
Stijena, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Stijena, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica.